Шарм-сюр-Рон (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Ла-Вульт-сюр-Рон. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07055.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2384 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 1499 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1111 были экономически активными, 388 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 74,8 %). Из 1111 активных работали 1019 человек (531 мужчина и 488 женщин), безработных было 92 (35 мужчин и 57 женщин). Среди 388 неактивных 116 человек были учениками или студентами, 174 — пенсионерами, 98 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш